Plopșoru se poate referi la:

Plopșoru, Giurgiu
Plopșoru, Gorj
 Plopșor
 Plopșorelu

Vezi și 
 Plop (dezambiguizare)
 Plopi (dezambiguizare)
 Plopu (dezambiguizare)
 Plopiș (dezambiguizare)
 Plopeni (dezambiguizare)

Toponime românești